Sudas Purvs är ett träsk i Lettland.   Det ligger i kommunen Līgatne, i den centrala delen av landet,  km öster om huvudstaden Riga.

Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Källor 

Våtmarker i Līgatne